Турал Муталлиб оглы Искендеров (; 12 апреля 1992, Баку, Азербайджан) — азербайджанский футболист,  амплуа — нападающий. Защищал цвета молодёжной (U-21) и юношеских сборных Азербайджана (U-17) и (U-19).

Клубная карьера 
С 2009 года защищает цвета клуба азербайджанской премьер-лиги — «Карабах» (Агдам). В июне 2012 года контракт с клубом был продлен ещё на три года. В феврале 2011 года, будучи игроком «Карабаха», был передан на правах аренды в клуб «МОИК» Баку, сроком на 6 месяцев. Ранее выступал в составе бакинского «Нефтчи».

Юношеская сборная Азербайджана 
На данный момент выступает в составе молодёжной сборной Азербайджана (U-21). Защищал также цвета юношеских сборных Азербайджана (U-17) и (U-19).

Достижения 
 Чемпион Азербайджана: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Карабах» Агдам
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК МОИК